Зелёный Яр — название населённых пунктов:

Россия 
 Зелёный Яр — село в Михайловском районе Приморского края.
 Зелёный Яр — посёлок в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Зелёный Яр — село в Джанкойском районе.
 Зелёный Яр — село в Ленинском районе.

 Зелёный Яр — балка в Крыму

Украина 
 Зелёный Яр — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Зелёный Яр — село в Никольском районе Донецкой области.
 Зелёный Яр — село в Новониколаевском районе Запорожской области, ликвидировано в 1987 г.
 Зелёный Яр — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Зелёный Яр — село в Калушском районе Ивано-Франковской области.
 Зелёный Яр (быв. Жовтнёвое) — село в Кагарлыкском районе Киевской области.
 Зелёный Яр — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Зелёный Яр — село в Братском районе Николаевской области.
 Зелёный Яр — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Зелёный Яр — посёлок в Николаевском районе Николаевской области.